Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 1500 metrov, tekmovanje je potekalo 20. februarja 2010.

Rezultati

Predtekmovanje

Polfinale

Finale

Finale B

Finale A

ženske 1500